Журнал Dive Tek — российский научно-популярный журнал о дайвинге. Издавался с 2003 по 2009 год.

Был выпущен 31 номер журнала.

Кроме статей по техническому дайвингу были опубликованы циклы статей о подводном флоте, декомпрессионной болезни, специальных подразделениях, фауне морей.

Спортивные журналы России